Роз — французская фамилия и топоним:

Фамилия 
 
 Роз, Николя (, 1675—1733) — французский дворянин, отличившийся руководством Марселя во время эпидемии чумы (1720).
 Роз, Николя (1745—1819) — французский композитор, музыковед и педагог.

 Роз, Линдсей (род. 1992) — французский футболист, защитник клуба «Лион».
 Роз, Сириль (1830—1902 или 1903) — французский кларнетист и музыкальный педагог.
 Роз, Туссен (1611—1701) — французский придворный; личный секретарь Людовика XIV.
  (1812—1899) — французский дивизионный генерал.

См. также